Вулиця Рішельєвська — назва вулиць в містах України, названих на честь герцога де Рішельє.

 Вулиця Рішельєвська — вулиця в Одесі
 Вулиця Рішельєвська — вулиця в Херсоні

Об'єкти, названі на честь Армана Емманюеля де Рішельє
Вулиці в Україні
Вулиці, названі на честь людей